Traité de Münster fait référence à deux traités différents, faisant partie des traités de Westphalie, signés à quelques mois d'intervalle dans la ville de Münster :
 Le traité de Münster conclu le  entre le roi d'Espagne et les seigneurs des états généraux des Provinces-Unies. Ce traité officialise la scission des Pays-Bas espagnols en deux entités et octroie l'indépendance aux Provinces-Unies. 
 Le traité de Münster conclu le  entre le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France. Ce traité met en fin à la guerre de Trente Ans.